Патриша Кларксон () је америчка глумица, рођена 29. децембра 1959. године у Њу Орлеансу (Луизијана).

Филмографија 

|-
| 1987. || Несаломиви ||-{The Untouchables}-|| Кетрин Нес || 
|-
| 1995. || Џуманџи || -{Jumanji}- || Карол Ана Париш || 
|-
| 1999. || Зелена миља || -{The Green Mile}- || Мелинда Мурс || 
|-
| 2003. || Догвил ||-{Dogville}-|| Вера ||
|-
| 2005. || Лаку ноћ и срећно ||-{Good Night, and Good Luck.}-|| Ширли Вершба ||
|-
| 2007. || Ларс има девојку ||-{Lars and the Real Girl}-|| др Дагмар Бергман || 
|-
| 2008. || Љубав у Барселони ||-{Vicky Cristina Barcelona}- || Џуди Неш || 
|-
| 2010. || Затворено острво || -{Shutter Island}- || друга Рејчел Соландо ||
|-
| 2010. || Девојка на лошем гласу ||-{Easy A}-|| Роузмери Пендергаст || 
|-
| 2014. || Лавиринт - Немогуће бекство || -{The Maze Runner}- || Ава Пејџ|| 
|-
| 2015. || Лавиринт - Бег кроз згариште|| -{Maze Runner: The Scorch Trials}- ||Ава Пејџ|| 
|-
| 2018. || Лавиринт - Лек смрти|| -{Maze Runner: The Death Cure}- ||Ава Пејџ|| 
|- 
| 2022. || Рекла је || -{She Said}- || Ребека Корбет ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1959.
Људи из Њу Орлеанса
Америчке глумице
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа